

Добревці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Добревці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.
 Добревці () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ябланиця.